Ponitrie ist:

 allgemein der Name einer Region in der Slowakei, entlang des Flusses Nitra
 der Gesamtname der Tourismusregionen Dolná Nitra und Horná Nitra
 der Name eines Naturschutzgebiets, siehe Landschaftsschutzgebiet Ponitrie